Ахенкирх () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 01.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Меснер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Тироля